Энве́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Сен-Лу-сюр-Семуз. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70008.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 310 км к востоку от Парижа, в 70 км севернее Безансона, в 26 км к северу от Везуля.

На западе коммуны протекает река Семуза.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 161 человек.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 108 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 72 были экономически активными, 36 — неактивными (показатель активности — 66,7 %, в 1999 году было 68,3 %). Из 72 активных жителей работали 69 человек (35 мужчин и 34 женщины), безработных было 3 (2 мужчины и 1 женщина). Среди 36 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона